Окуньков — русская фамилия. Известные носители:

 Окуньков, Андрей Юрьевич (род. 1969) — российский и американский математик, лауреат Филдсовской премии.
 Окуньков, Лев Андреевич (род. 1941) — советский и российский правовед, заслуженный юрист РФ.
 Окуньков, Станислав Алексеевич — российский предприниматель.